Nima ist 
 Nima (Name), ein männlicher oder weiblicher Vorname in mehreren Sprachen
 Nima (Ghana), Ein Stadtviertel von Accra, Ghana 
 Nima (Cluj), ein Ort in Rumänien 
 die chinesische Bezeichnung des Ortes Nyima in Tibet

Nima ist der Familienname von:
 Chhewang Nima (1967–2010), nepalesischer Bergsteiger
 Coco Nima, deutscher Schauspieler

Die Abkürzung NIMA steht für
 die frühere National Imagery and Mapping Agency, heute National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)